Галина Романовна Осецимская () — советский и российский коллекционер неофициального советского искусства и российского искусства 1990-х годов.

Биография 
Современным ей неофициальным советским искусством Галина Осецимская увлеклась в 1960-х годах, а коллекционированием занялась в 1970-х — 80-х годах, уже состоявшись в первой профессии переводчика. Осецимская посещала многие выставки советского андерграунда и поддерживала дружеские отношения с Алексеем Тяпушкиным, Андреем Гросицким и другими художниками. Некоторые выставки, например экспозиция ранних работ Дмитрия Врубеля, проходили у неё дома. Художественный критик Михаил Боде, рассуждая о подходах к коллекционировнаию искусства, отмечал, что для Осецимской оно стало не факультативным, второстепенным занятием, а главным делом жизни. Сама она писала о начале своего пути в качестве коллекционера следующее:

Коллекция 
Игорь Осецимский, муж Галины Осецимской, отмечал, что её интерес к искусству был тесно связан с интересом к личности художника. Осецимская не останавливалась на одном авторе или течении, а постоянно следила за актуальным искусством. В её коллекции были представлены почти все значимые имена и направления неофициального советского и российского искусства, включая шестидесятников, концептуалистов, московских акционистов представителей Новой академии изящных искусств Тимура Новикова и молодых художников 1990-х годов. Рассматривая её коллекцию в ретроспективе, Михаил Боде подчёркивал, что если собрание работ 1970-х — 1980-х годов действительно было обязано провенансом дружеским отношениям с конкретными художниками, то в конце 1980-х и начале 1990-х у Осецимской сформирровалась полноценная коллекция, целевой корпус произведений. Ей удалось подметить ключевые тенденции в отечественном искусстве, главные акции и выставки.

В работе коллекционера Осецимская полагалась сперва на интуицию, а затем на приобретённый опыт и понимание того, как должно работать современное искусство. Она уделяла много времени знакомству с художниками, посещению мастерских, тщательно отбирала работы и избегала лишних приобретений. Пополняя коллекцию работами конкретного автора, Осецимская покупала только самые значимые произведения, внимательно отслеживала новые работы и выискивала ценные старые. Иногда она в некоторой степени становилась соавтором работ, подсказывая знакомым художникам оригинальные завершающие штрихи. Почти все произведения в коллекции Осецимской были приобретены у художников напрямую, без участия галерей или других посредников.

Осецимская ушла из жизни в 2000 году. К этому времени её коллекция насчитывала несколько сотен работ, принадлежащих более чем 60 художников. Произведения были дополнены рецензиями, фотографиями и каталогами. Впервые собрание Осецимской было во всей полноте представлено на ярмарке «Арт-Манеж» в Москве в 1999 году. Художественный критик Алексея Мокроусова в рецензии на посмертную выставку коллеции в Московском центре искусств на Неглинной улице отмечал, что она сделала бы честь любому музею. Развитием коллекции и организацией выставок после смерти супруги продолжил заниматься Игорь Осецимский. В 2018 году он передал музею современного искусства «Гараж» для исследования архив Осецимской: газетные вырезки и записные книжки, изложения бесед с художниками и арт-критиками, посвящённые выставкам дневники.

В числе прочих в коллекцию Осецимской входили следующие художники:

 Валерий Айзенберг
 Никита Алексеев
 Сергей Ануфриев
 Алексей Беляев-Гинтовт
 Анатолий Брусиловский
 Александр Виноградов
 Дмитрий Врубель
 Андрей Гросицкий
 Георгий Гурьянов
 Дмитрий Гутов
 Владимир Дубосарский
 Пакито Инфанте
 Франсиско Инфанте
 Илья Кабаков
 Георгий Кизевальтер
 Нина Котёл
 Олег Кулик
 Ростислав Лебедев
 Юрий Лейдерман
 Игорь Макаревич
 Богдан Мамонов
 Александр Мареев
 Андрей Монастырский
 Аркадий Насонов
 Владимир Немухин
 Евгений Нестеров
 Тимур Новиков
 Антон Ольшванг
 Анатолий Осмоловский
 Георгий Острецов
 Николай Панитков
 Павел Пепперштейн
 Виктор Пивоваров
 Анатолий Слепышев
 Ольга Тобрелутс
 Алексей Тяпушкин
 Аристарх Чернышев
 Ольга Чернышева
 Иван Чуйков

Выставки 
 Арт-Манеж (международная ярмарка современного искусства), Московский Манеж, 1999
 Первая выставка проекта «Новые русские коллекции», Московский центр искусств на Неглинной, 2000
 Russisk kunst efter Perestrojka (, , Сорё, Дания, 2014

Примечания 

Выставки современного искусства
Коллекционеры современного искусства
Кураторы современного искусства